Hydrocotyle filicaulis är en flockblommig växtart som beskrevs av Christian Friedrich Frederik Ecklon och Carl Ludwig Philipp Zeyher. Hydrocotyle filicaulis ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
filicaulis